Hibernia steht für:

 lateinischer Name von Irland (Insel)
 Zeche Hibernia, die erste Zeche in Gelsenkirchen
 Hibernia AG, Bergbauunternehmen in Herne
 zwei Dampflokomotiven der Hibernia AG, siehe Hibernia 41-E
 Hiberniaschule, eine Privatschule in Herne
 Hibernia (Schiff, 1865), ein 1868 gesunkenes britisches Passagierschiff
 Hibernia-Riff, ein Korallenriff im Indischen Ozean

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hibernia (Florida)
 Hibernia (Clark County, Indiana)
 Hibernia (Montgomery County, Indiana)
 Hibernia (Kentucky)
 Hibernia (New Jersey)
 Hibernia (New York)
 Hibernia (South Carolina)

in Kanada:
 Hibernia (Nova Scotia)

Siehe auch:
 Hibernian Edinburgh